Реальный эффективный валютный курс (, REER) — показатель, характеризующий динамику валютных курсов. Рассчитывается как взвешенная сумма индексов реального валютного курса данного года по отношению к базовому. Каждый такой индекс умножается на удельный вес стран-торговых партнеров во внешнем торговом обороте.

Таким образом, стандартная методика расчёта реального обменного курса основана на отношении индексов потребительских цен (ИПЦ) внутри страны и за рубежом, взвешенных пропорционально доле каждой страны во внешнеторговом обороте.

Например, в структуре корзины валют при расчете реального эффективного курса рубля доля евро составила в 2005 году 36,8 %. Это означает, что реальный эффективный курс на 36,8 % зависит от изменения реального курса рубля к евро. С учётом разницы в темпах инфляции между Россией и странами еврозоны (8,6 процентного пункта), даже если рубль номинально не укрепляется к евро, всё равно наблюдается рост реального курса рубля к единой европейской валюте на 8,6 %, и, соответственно, реальный эффективный курс растёт (при неизменном номинальном) минимум на 3,2 %.

Примечания

Литература 
 A Primer on Real Effective Exchange Rates: Determinants, Overvaluation, Trade Flows and Competitive Devaluation, 2006

Ссылки 
 Основные производные показатели динамики обменного курса рубля // Центральный Банк Российской Федерации
 Эффективный валютный курс // Энциклопедический словарь экономики и права
 ТЕМА 11. Валютный курс
 Зачем нужны реальные валютные курсы? // МВФ (англ)
 Методика расчета номинального и реального эффективного обменного курса 
 

Валюты
Экономические показатели